Ива́н Евстигне́ев:
 Евстигнеев, Иван Васильевич (1899—1967) — советский живописец-баталист.
 Евстигнеев, Иван Степанович (1913—1986) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза.